Didymobranchus är ett släkte av ringmaskar. Didymobranchus ingår i familjen Amphinomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Didymobranchus